

Geografia
Arbia – torrente della regione Toscana
Arbia – centro abitato delle crete senesi, frazione del  comune di Asciano, Toscana
Isola d'Arbia – frazione del comune di Siena, Toscana
Taverne d'Arbia – frazione del comune di Siena, Toscana

Persone
Silvana Arbia (1952) – giurista italiana

Altro
Arbia – genere di ricci di mare della famiglia Arbaciidae
Stazione di Arbia – stazione ferroviaria sulla linea Siena-Chiusi